Горшо́к — собирательное название разнообразных, обычно низких устойчивых, керамических сосудов с широким горлом. 

Горшок предназначен для готовки и хранения пищи. Размеры горшков разного назначения различны: от небольших на 200—300 грамм до 2-х — 3-х ведёрных. Форма хорошо подходит для русской печи. Чаще они не имели орнамента или украшались круговыми прямыми или волнистыми полосками, а также рядами ямочек вокруг венчика и на плечиках. Использовалась и свинцовая глазурь (полива). Мастерская или заведение, где делают глиняную посуду — Горшечня, Гончарня.

Современный термин 
, в том числе круглодонные и остродонные, которые повсеместно использовались с эпохи неолита, хотя древнейшие образцы появились ещё в позднем палеолите (Дальний Восток).

В традиционной культуре 
Горшок занимал значительное место в поверьях, поговорках, загадках (например: «Был ни конке, был на топке, был на кружале, был на пожаре, стал на базаре», «Молод был, сто голов кормил» и так далее), свадебных и похоронных обрядах. У славян являлся ритуальным предметом и был связан с символикой печи, очага и земли; осмысляется как вместилище души и духов.

Обряд разбивания 
Обрядовое разбивание горшка встречалось у разных народов; так, например, в Африке у вакамбов (Кения) при заключении мира уполномоченные усаживались в круг, ставили посредине круга горшок с водой, клялись в сохранении мира, постукивая палочками в горшок, и наконец разбивали его со словами: «если мы нарушим заключённый здесь дружественный союз, то да будем мы сокрушены, как этот горшок». Негры племени вакикую мочились при этом в горшок и потом его разбивали.

В Пошехоно-Володарском районе Ярославской области ещё в 1930-х годах соблюдался обряд бить горшки, когда на следующий день после свадьбы родственники будят молодых разбивая горшки о дверь и стену комнаты, где они спали; а когда молодая подметает черепки, ей бросают деньги.

В виде культурного пережитка этот обычай сохранялся в России местами на свадьбах и держался в школах. М. С. Щепкин в своей автобиографии говорит, что когда он в детстве обучался грамоте у дьяка-малоросса, то при переходе от азбуки к часослову и от часослова к псалтыри ученик приносил горшок каши, бумажный платок и полтину денег; кашу съедали учитель и ученики, затем выносили горшок на середину двора и разбивали его палками.

Разновидности 

Перечень старинных и некоторых современных сосудов, к которым в России традиционно применяется термин «горшок».
 Балакирь — высокий узкогорлый горшок для молока, то же, что и кринка.
 Братина — большой горшок для подачи напитков на стол.
 Горлач — высокий узкогорлый горшок для молока, то же, что и кринка.
 Глечик, глек — высокий узкогорлый горшок для молока, то же, что и кринка. Часто имеет слив и ручку.
 Горнушка, горлач — высокий узкогорлый горшок для молока, то же, что и кринка.
 Горшенятко — маленький горшочек.
 Горшок-луковник — конусообразный горшок с ручкой.
 Горшок щаной, естальник (тамб.), егольник (ряз.) — то же, что кашник.
 Дойник — большой горшок с носиком и ручкой.
 Кашник, кашничек (поменьше) — небольшой горшочек для подачи щей. С одной отходящей или петлевидной ручкой, иногда имеет слив.
 Квашня (опарница, растворница, розлив) — большой горшок без ручек для вымешивания теста. См. также «дежа».
 Корчага — самый большой горшок для хранения зерна или большая кринка с узким дном, часто с двумя вертикальными ручками.
 Кринка, крынка — расширяющийся книзу удлинённый глиняный горшок для молока. За счёт испарения влаги через поры, происходит охлаждение. Поэтому молоко в кринке могло сохраняться 3—4 суток. Удобна для сбора сметаны.
 Кубан — глазурованный горшок сахароваров для стока патоки.
 Кубатка — высокий узкогорлый горшок для молока.
 Макитра — крупный глиняный горшок для перетирания семян, приготовления хлебного теста в южных областях России, в Белоруссии и на Украине.
 Малыш — маленький горшочек.
 Махотка — маленький горшок или кринка с высоким горлышком.
 Морянка — корчага для древесных углей.
 Ночной горшок (ночная ваза) — сосуд для отправления естественных надобностей.
 Пекулёк — пекушок.
 Пупошник — маленький горшочек, используемый как медицинская банка.
 Рукомой (урыльник), рукомойник, баран — подвесной горшок с двумя диаметрально расположенными носиками и ручками.
 Цветочный горшок — расширяющийся кверху сосуд для живых цветов, обычно с отверстием снизу для стока воды.
 Цедилка — горшок с одним маленьким отверстием в центре дна.
 Щанки (близнята, спарыши, двойчата, двойнята) — два горшка с одной общей ручкой, соединённые боками или перемычками. Один — для щей, другой — для каши. Применялись для переноса еды во время полевых работ.

В искусстве 
 «Горшок и котёл» (басня И. А. Крылова).
 «Золотой горшок» (сказка Гофмана).

 Кинематограф
 Горшок (фильм) — эпизод телесериала «Альфред Хичкок представляет», снятый режиссёром Тимом Бёртоном.

См. также 

 Гончарное производство
 Керамика

Примечания

Литература 
 
 
 Берегова О. Символы славян. Глава «Горшок». — СПб.: Диля, 2008. — С. 305—310. — ISBN 978-5-88503-605-4.
 Гангур Н. А. Гончарные формы Кубанской народной посуды (вопросы типологии и классификации) // Журнал «Культурная жизнь Юга России», 2007
 Калмыкова Л. Э. Народное гончарство Московской области XIX — начала XX в. Каталог. — М., 1995.
 Лопатенко С. И. Традиционная керамика Ёрги. — Вологда, 1993.
 
 Поверин А. И. Гончарное дело. — М.: Культура и традиции, 2002. — 93 с. — ISBN 5-86444-102-3.
 Поверин А. И. Гончарное дело: Энциклопедия. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. — 168 с. — ISBN 978-5-462-00676-0.
 Промыслы Московской губернии. — М., 1876, 1877. — Т. 1, 2.
 Рахно К. Ю. Глиняная посуда в русской кумулятивной сказке // От текста к контексту. Научный журнал. Выпуск 2, 2014 — С. 140—149
 Рогозникова И. А. Посуда русских: к проблеме классификации // Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых — Томск, 2008
 Семёнов С. А., Коробкова Г. Ф. Технология древнейших производств. — Л.: Наука, 1983. — С. 191—234.
 Татаурова Л. В. Глиняный горшок как архетип в славяно-русской культуре // Українська керамологія. Глиняний посуд у культурі харчування народів світу. — Опішне: Українське Народознавство, 2012. — Кн. VІІІ. — Т. 1. — С. 226—232.

Ссылки 
 Горшок // Толковый словарь Дмитриева
 
 Горшок // Путеводитель по русским ремёслам

Археологические артефакты
Археологические артефакты по типу
Ёмкости
Керамика России
Посуда
Русский народный быт